El término MC2 puede referirse a:

MC2 microprocesador electrónico.
MC2 Universo fictício encontrada en el Universo marvel.
Museos Científicos Coruñeses
Maison de la Culture de Grenoble
E=mc² Ecuación aritmética.
Midnight Club 2.